Klement ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Josef Klement (1701–1783), Hofkontrollor von Kaiserin Elisabeth
 Bernhard Klement (1888–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Erich Peter Klement (* 1949), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Ernst Klement (1914–2002), deutscher Hammerwurf-Trainer
 Herbert H. Klement (* 1949), deutscher Theologe
 Horst Klement (1934–2021), deutscher Architekt
 Jan Henrik Klement (* 1975), deutscher Rechtswissenschaftler
 Joachim Klement (* 1961), deutscher Theaterintendant
 Johann Michael Klement (1689–1720), ungarischer Jurist und Diplomat
 Karlheinz Klement (* 1963), österreichischer Politiker
 Katharina Klement (* 1963), österreichische Komponistin und Pianistin
 Oscar Klement (1897–1980), deutscher Lichenologe
 Otto Klement (1891–1983), mährisch-österreichischer Schauspielagent, Autor und Filmproduzent
 Peter Klement (* 1959), deutscher General
 Philipp Klement (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Ralf Klement (* 1950), deutscher Maler und Bildhauer
 Robert Klement (* 1949), österreichischer Schriftsteller
 Rudolf Klement (1908–1938), deutscher Trotzkist
 Thomas Klement, deutscher Basketballspieler
 Udo Klement (* 1936), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Václav Klement (1868–1938), tschechischer Automobil-Industrieller

Vorname:
 Klement Aringer (* 1951), deutscher Geodät
 Klement Gottwald (1896–1953), tschechischer Politiker
 Klement Hupfer (1849–1941), deutscher Politiker (Zentrumspartei)
 Klement Ortloph (1890–1973), deutscher Politiker (CSU), Mitglied des Bayerischen Landtags
 Klement Steinmetz (1915–2001), österreichischer Fußballspieler
 Klement Tockner (* 1962), österreichischer Gewässerökologe und Hochschullehrer
 Klement Antonín Zahrádka (1786–1853), Abt des Klosters Ossegg in Böhmen

Klement heißt ein Ort in Österreich:
 Klement (Gemeinde Ernstbrunn), Katastralgemeinde im Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Clement
 Klementskirche
 Kliment